Herschbach kan verwijzen naar:
 Herschbach (Selters), plaats in Verbandsgemeinde Selters, Westerwaldkreis, Rijnlan-Palts, Duitsland
 Herschbach (Oberwesterwald), plaats in Verbandsgemeinde Wallmerod, Westerwaldkreis, Rijnlan-Palts, Duitsland
 Dudley R. Herschbach, een Amerikaans scheikundige